Серкал:

 Серкал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Серкал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.